Isabel de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Elisabeth von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 26 de marzo de 1826 - Oldemburgo, 2 de febrero de 1896) fue una hija del duque José de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la duquesa Amelia de Wurtemberg. Por matrimonio, se convirtió en gran duquesa de Oldemburgo.

Familia y primeros años 

Era la cuarta hija nacida del matrimonio entre José, el entonces príncipe heredero de Sajonia-Hildburghausen, y de su esposa, la duquesa Amelia de Wurtemberg. Su título oficial era princesa Isabel de Sajonia-Hildburghausen hasta finales de ese año, cuando su familia se trasladó a Altemburgo como resultado de una transferencia de territorios dentro de las varias ramas de los Wettin Ernestinos. Isabel entonces tomó el título de princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo. En 1834, su padre sucedió como duque de Sajonia-Altemburgo, pero fue forzado a abdicar en la revolución civil de 1848 debido a la naturaleza conservadora y anti-reformista de su gobierno.

Isabel y sus hermanas fueron educadas por Carl Ludwig Nietzsche, el padre del famoso filósofo Friedrich Nietzsche. Sus hermanas incluyeron a la reina María de Hannover (esposa del rey Jorge V de Hannover) y la gran duquesa Alejandra Iosifovna de Rusia (esposa del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia). A través de Alejandra, Isabel era tía de la reina Olga de Grecia.

Matrimonio y descendencia 
El 10 de febrero de 1852, Isabel se casó con su primo segundo Pedro, gran duque heredero de Oldemburgo. Él sucedería a su padre al año siguiente como gran duque, convirtiendo a Isabel en gran duquesa de Oldemburgo.

Tuvieron dos hijos:

Isabel murió el 2 de febrero de 1896. Su marido murió cuatro años más tarde.

Títulos y estilos 
26 de marzo de 1826-12 de noviembre de 1826: Su Alteza la princesa Isabel de Sajonia-Hildburghausen.
12 de noviembre de 1826-10 de febrero de 1852: Su Alteza la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo.
10 de febrero de 1852-27 de febrero de 1853: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Oldemburgo.
27 de febrero de 1853-2 de febrero de 1896: Su Alteza Real la gran duquesa de Oldemburgo.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Hildburghausen
Fallecidos en Oldemburgo
Casa de Wettin